sjenice, porodica ptica iz reda Vrapčarki
 Sjenice (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica, Crna Gora

Povezani članci 
 Sjenica (razdvojba)